Kertayasa (Cijulang), een bestuurslaag in Indonesië
Kertayasa (Kramat), een bestuurslaag in Indonesië
Kertayasa (Mandiraja), een bestuurslaag in Indonesië
Kertayasa (Panawangan), een bestuurslaag in Indonesië
Kertayasa (Sidangagung), een bestuurslaag in Indonesië